Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2002 wurde am 7. und 8. August 2002 im Münchener Olympiastadion ausgetragen.

Europameister wurde der tschechische Olympiazweite von 2000 und Weltrekordinhaber Roman Šebrle, der im Jahr zuvor als erster Zehnkämpfer die 9000-Punkte-Marke übertroffen hatte. Er gewann vor dem Titelverteidiger, Olympiasieger von 2000 und Vizeweltmeister von 2001 Erki Nool aus Estland. Bronze ging an den russischen EM-Dritten von 1998 Lew Lobodin.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Mit seiner Siegesleistung von 8800 Punkten blieb der tschechische Europameister Roman Šebrle allerdings nur elf Punkte unter dem Rekord. Zu seinem eigenen Welt- und Europarekord fehlten ihm 226 Punkte.

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt.
 Tag 1: 7. August – 100 m / Weitsprung / Kugelstoßen / Hochsprung / 400 m
 Tag 2: 8. August – 110 m Hürden / Diskuswurf / Stabhochsprung / Speerwurf / 1500 m
Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Ergebnis 

7./8. August 2002

Weblinks 
 München European Championships, european-athletics.org, abgerufen am 21. Januar 2023
 Men Decathlon Athletics XVIII European Championships 2002 Munchen (GER), todor66.com, abgerufen am 21. Januar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 19th European Athletics Championships München GER 06–11 AUG 2002 Olympiastadion, Men Decathlon, S. 651, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 21. Januar 2023
 18. Europameisterschaft 2002 in München, Zehnkampf / Männer, leichtathletik.de, abgerufen am 21. Januar 2023
 Track and Field Statistics, XVIII European Championship, Munich 2002, trackfield.brinkster.net, abgerufen am 21. Januar 2023
 Mehrkampfrechner, Zehnkampf, ladv.de, abgerufen am 21. Januar 2023

Videolinks 
 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS-MUNICH 2002-PART2, Bereich 4:20 min – 8:44 min, youtube.com, abgerufen am 21. Januar 2023
 EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MUNICH 2002 PART 3, Bereich 1;39 min – 2:37 min, youtube.com, abgerufen am 21. Januar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Wettbewerb der Leichtathletik-Europameisterschaften 2002